Иван Фёдорович Федяев (; 1896 года, Москва, Российская империя — 25 августа 1937 год) — чиновник, политик. Глава Харьковского областного совета, председатель исполнительного комитета Гомельского губернского совета, председатель исполнительного комитета Днепропетровского областного Совета. Член РСДРП(б) с 1917 года.

Биография 
Иван Федяев родился в 1896 году в Москве.

В 1917 году был членом РСДРП(б).

В ноябре 1917 года стал комиссаром по национализации банков в Москве.

В 1918 году стал председателем новозыбковского уездного комитета КП(б) Украины.

В 1919 году стал председателем новозыбковского уездного революционного комитета (Гомельская губерния) и председателем новозыбковской уездной комиссии по борьбе с бандитизмом.

С ноября 1921 года по 1922 год был председателем исполнительного комитета Гомельского губернского совета.

5 апреля 1922 года вошёл в губкомиссию по изъятию церковных ценностей, а 30 апреля 1922 года стал её председателем.

В 1925 году был начальником управления народного комиссариата финансов СССР.

С 23 января 1934 года по 1937 год был кандидатом в члены ЦК КП(б) Украины.

С 9 мая 1934 года по октябрь 1935 года был главой Харьковского областного совета.

В сентябре 1936 года был заместителем председателя Исполнительного комитета Днепропетровского областного Совета.

С 9 сентября 1936 по июль 1937 года был председателем исполнительного комитета Днепропетровского областного Совета.

В 1937 году был арестован и 25 августа 1937 года расстрелян.

Память 
В честь Ивана Федяева в Новозыбкове назвали улицу, так как благодаря ему в городе появились спичечные фабрики, лечебные учреждения и школы, появилось организованное снабжение населения продовольствием.

Примечания 

Председатели Днепропетровского облисполкома
Председатели Харьковского облисполкома
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Казнённые в 1937 году